Stožer je lahko:
 Stožer, Črna gora
 hrvaška beseda za štab